Хаш () — город на юго-востоке Ирана, в провинции Систан и Белуджистан. Административный центр шахрестана Хаш.

История 
16 апреля 2013 года на границе Ирана и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентр землетрясения находился близ города Хаш.

География 
Расположен недалеко от границы с Пакистаном, на высоте 1400 м над уровнем моря.

Население 
Население по данным на 2012 год составляет 71 521 человек; по данным на 2006 год оно насчитывало 56 683 человека. Население города представлено главным образом народом белуджи. Наиболее распространённый язык — белуджский.

Примечания 

Города Систана и Белуджистана
Города Ирана